Herqueville peut désigner :
 Herqueville, commune française de l'Eure
 Herqueville, ancienne commune française de la Manche.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France